Esta é a videografia de J Balvin, cantor colombiano de reggaeton.

Vídeos musicais

Artista principal

Vídeos colaborativos

Referências

Ligações externas 

 

Listas de canções por artista
J Balvin